Digimon Adventure steht für:

 Digimon Adventure V-Tamer 01, Manga aus den Jahren 1998 bis 2003
 Digimon Adventure (Film), Anime-Film aus dem Jahr 1999
 Digimon (Anime), Anime-Fernsehserie aus den Jahren 1999 bis 2000, bekannt als Digimon Adventure
 Digimon Adventure: Anode Tamer, Videospiel für den WonderSwan aus dem Jahr 1999
 Digimon Adventure: Cathode Tamer, Videospiel für den WonderSwan aus dem Jahr 2000
 Digimon Adventure: Bokura no War Game!, Anime-Film aus dem Jahr 2000
 Digimon 02, Anime-Fernsehserie aus den Jahren 2000 bis 2001, bekannt als Digimon Adventure 02
 Digimon Adventure 02: Digital Partner, Videospiel für den WonderSwan aus dem Jahr 2000
 Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jōriku!! & Chōzetsu Shinka!! Ōgon no Digimental, Anime-Film aus dem Jahr 2000
 Digimon Adventure 02: Tag Tamers, Videospiel für den WonderSwan aus dem Jahr 2000
 Digimon Adventure 02: D1 Tamers, Videospiel für den WonderSwan Color aus dem Jahr 2000
 Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushū, Anime-Film aus dem Jahr 2001
 Digimon Adventure (Computerspiel), Videospiel für die PlayStation Portable aus dem Jahr 2013
 Digimon Adventure tri., Anime-Filmreihe aus den Jahren 2015 bis 2018
 Digimon Adventure 20th Memorial Story, Anime-Kurzfilmreihe aus den Jahren 2019 bis 2020
 Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Anime-Film aus dem Jahr 2020
 Digimon Adventure:, Anime-Fernsehserie aus den Jahren 2020 bis 2021